Козловский, Владислав: Козловский, Владислав (1832—1899) — польский философ, публицист.
 Козловский, Владислав  (1896—1943) — белорусский коллаборационист.